Suri steht für:

 Suri (Indien) (auch Siuri), Stadt im westbengalischen Distrikt Birbhum
 Suri (Cajuata), Ortschaft im Municipio Cajuata, Bolivien
 eine Ethnie in Ostafrika, siehe Surma (Volk)
 eine Einzelsprache in Ostafrika, siehe Surma (Sprache)
 ein Alpaka-Typ, siehe Alpaka
 Bastardmakrele
 ein Speiseinsekt, siehe Rhynchophorus palmarum #Verwendung der Larven als Lebensmittel

Suri ist der Familienname folgender Personen:
 Adil Shah Suri († 1557), letzter Herrscher der Suriden-Dynastie
 Batram Suri (* 1972), salomonischer Fußballspieler
 George Suri (* 1982), salomonischer Fußballspieler
 Islam Shah Suri (um 1510 – 1554), indischer Herrscher
 Lalit Suri (1946–2006), indischer Unternehmer
 Manil Suri (* 1959), US-amerikanischer Mathematiker und Schriftsteller
 Otto Suri (1915–2000), Schweizer Architekt
 Rajeev Suri, CEO von Nokia Siemens Networks
 Ranbir Singh Suri, Baron Suri (* 1935), britischer Geschäftsmann, Life Peer
 Reto Suri (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Sher Khan Suri (um 1486–1545), Herrscher paschtunischer Herkunft in Indien

Siehe auch:
 Souris
 Surri
 Sury (Begriffsklärung)